Szabó [sabó] (maďarsky "krejčí"), je příjmení:

 Alexander Szabó (1906–1966), slovenský zápasník maďarské národnosti
 Arpád Szabó (* 1957), rumunský zápasník–judista maďarské národnosti
 Attila Szabó (* 1966), československý rychlostní kanoista
 Bence Szabó (* 1962), maďarský sportovní šermíř
 Dávid Baróty-Sabó (1739–1819), maďarský básník, překladatel, pedagog a kněz-jezuita
 Ferenc Szabó (* 1948), maďarský judista
 Ferenc Szabó (skladatel) (1902–1969), maďarský hudební skladatel
 Gábor Szabó (1936–1982), maďarský jazzový kytarista a hudební skladatel
 Gabriela Szabóová (* 1975), rumunská běžkyně na střední a dlouhé tratě
 Gergő Szabó (* 1981), maďarský zápasník–volnostylař
 Herma Szaboová (1902–1986), rakouská krasobruslařka
 István Szabó (* 1938), maďarský filmový režisér
 Juraj Daniel-Szabó (1919–1990), slovenský fyzik
 Lajos Szabó (* 1956), maďarský zápasník, volnostylař
 László Szabó (šachista) (1917–1998), maďarský šachový velmistr
 László Szentjóbi Szabó (1767–1795), maďarský básník a dramatik
 Ľudovít Szabó (* 1952), slovenský politik maďarské národnosti a bezpartijní poslanec Sněmovny lidu FS
 Lukáš Szabó, více osob, rozcestník
 Magda Szabóová (1917–2007), maďarská spisovatelka
 Marek Szabó (* 1989), slovenský fotbalový obránce či záložník
 Mária Szabóová (1926–???), slovenská a československá politička
 Miklós Szabó (1908–2000), maďarský atlet, běžec
 Olga Szabóová-Orbánová (1938–2022), rumunská sportovní šermířka maďarské národnosti
 Otto Szabó (* 1981), slovenský fotbalový obránce
 Réka Szabóová (* 19679), rumunská sportovní šermířka maďarské národnosti
 Rezső Szabó (* 1929), slovenský politik maďarské národnosti
 Szabolcs Szabó (geograf) (* 1979), maďarský geograf a politik
 Tímea Szabó (* 1976), maďarská novinářka a politička, poslankyně Zemského shromáždění
 Vilmos Szabó (* 1964), rumunský sportovní šermíř
 Vladimír Szabó (* 1950), slovenský fotbalista, brankář
 Zsuzsanna Szabóová (* 1973), maďarská atletka, skokanka o tyči

 podobné, zaměnitelné
Szabo
 Miloš Szabo (* 1964 Bojnice), český římskokatolický kněz slovenského původu
 Ondřej Szabo (* 1979), český fotbalista a trenér

Externí odkazy